Rémedy:
 Remedy — дебютный альбом группы Basement Jaxx.
 Remedy Entertainment — финский разработчик видеоигр.